Кристофер Черапович (; род. , Гётеборг, Швеция) — шведский и американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Мурсия».

Карьера 
С 2010 по 2014 годы Черапович выступал в NCAA за команду колледжа Дэвидсона (Северная Каролина) «Дэвидсон Уайлдкэтс». На втором курсе колледжа у Кристофера были серьёзные проблемы с бедром, ему было проведено 5 операций. Первые 3 операции были неудачными, потом потребовалось ещё 2, чтобы всё исправить. Лучшую статистику за «Уайлдкэтс» Черапович показал на своём втором году обучения – в 33 играх он набирал в среднем 10,1 очка, 4,9 подбора и 0,7 передачи. В заключительном сезоне в студенческой лиге он продемонстрировал показатели в 8,8 очка, 4,3 подбора и 0,7 передачи.

Не получив предложений от команд НБА, Черапович отправился в Европу, где первым профессиональным клубом в его карьере стал шведский «Сёдертелье Кингз». В нём Крис провёл 2 сезона и дважды становился чемпионом страны.

Сезон 2016/2017 Черапович начинал в польском «Кросно», где в 20 матчах набирал 17,7 очка и 6,9 подбора, атакуя с дальней дистанции с точностью в 49%.

В феврале 2017 года Черапович принял решение перейти в «Андорру». В чемпионате Испании он сыграл 13 матчей, набирая 5,3 очка и 2,5 подбора.

В августе 2017 года стал игроком «Цмоки-Минск». В матчах Единой лиги ВТБ Кристофер набирал в среднем 14,6 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за почти 30 минут на площадке. В Кубке Европы ФИБА - 12,6 очка и 6 подборов в среднем за 28 минут.

В июле 2018 года Черапович подписал 2-летний контракт с «Нижним Новгородом». В Единой лиге ВТБ Кристофер принял участие в 21 матче, набирая в среднем 10 очков, 4 подбора и 0,6 передачи. В Лиге чемпионов ФИБА он отметился статистикой в 8,8 очка, 4,5 подбора, 0,9 передачи в 11 матчах.

В июле 2019 года Черапович перешёл в «Обрадойро».

Личная жизнь 
Прадедушка и прабабушка Кристофера были поляками и жили на территории современной Беларуси. Во время Первой мировой войны семья эмигрировала в США и поселилась в штате Массачусетс. В Америке родился его отец, который женился на будущей маме Кристофера, шведке по национальности.

Сборная Швеции 
В составе студенческой сборной Швеции принимал участие в Универсиаде 2013 года.

В 24 года Черапович дебютировал в составе сборной Швеции в квалификации на чемпионат Европы 2017 года. Кристофер принял участие во всех 4 матчах против сборной России и сборной Боснии и Герцеговины, набирая в среднем 8,8 очка и 4,3 подбора за 24 минуты на площадке.

Достижения 
  Чемпион Беларуси: 2017/2018
  Чемпион Швеции (2): 2014/2015, 2015/2016

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Швеции
Игроки БК «Сёдертелье Кингз»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки сборной Швеции по баскетболу
Выпускники Дэвидсонского колледжа